Сен-Тома́-ан-Руая́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ліона, 35 км на схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 428,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Тома-ан-Руаян на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Тома-ан-Руаян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Тома-ан-Руаян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Тома-ан-Руаян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Тома-ан-Руаян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром